West Point Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 West Point Township (Illinois)
 West Point Township (Indiana)
 West Point Township (Butler County, Iowa)
 West Point Township (Lee County, Iowa)
 West Point Township (Missouri)
 West Point Township (South Dakota)